Kagg steht für:

 Lars Kagg (1595–1661), schwedischer Feldherr und Politiker

KAGG steht als Abkürzung für:
 Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften, siehe Investmentgesetz (InvG)

Siehe auch:
 Kag

Abkürzung